Luis Ibarra puede hacer referencia a:
Luis Ibarra Araya, futbolista chileno.
Luis Carlos Ibarra, futbolista argentino.
Luis A. Ibarra, político peruano.
Juan Luis Ibarra, magistrado español.